Rafael Nadal era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto in semifinale da Dominic Thiem.

Thiem ha battuto in finale Nicolás Almagro con il punteggio di 7–62, 3–6, 7–64.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Rafael Nadal (semifinale)
  David Ferrer (semifinale)
  Jo-Wilfried Tsonga (quarti di finale)
  John Isner (secondo turno)

 Dominic Thiem (campione)
 Fabio Fognini (primo turno)
 Aleksandr Dolhopolov (primo turno)
 Pablo Cuevas (quarti di finale)

Qualificati 

  Facundo Bagnis (primo turno)
  Marco Cecchinato (primo turno)

 Gastão Elias (secondo turno)
 Albert Montañés (primo turno)

Lucky Loser 

  Facundo Argüello (primo turno)

Wildcard 

  Fabio Fognini (primo turno)
  Rafael Nadal (semifinale)

 Renzo Olivo (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Argentina Open 2016
ATP World Tour 2016